Жекупино — деревня в Новоржевском районе Псковской области России. Входит в состав Новоржевской волости. Численность населения деревни по состоянию на конец 2000 года составляла 64 жителя.

География 
Расположена в 2 км к юго-западу от города Новоржев и в 6 км к северо-западу от деревни Макарово. С севера примыкает к деревне Высокое.

История 
С 1995 до 2005 года деревня входила в состав Оршанской волости. С 2006 до 2015 года входила в состав Макаровской волости.

Население

Известные жители 
Полный кавалер ордена Славы Александр Иванович Евдокимов родился 13 октября 1920 в деревне Жекупино.

Примечания 

Населённые пункты Новоржевского района